L'Isengard est un lieu imaginaire de la Terre du Milieu dans Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.

 Isengard est un groupe de black metal norvégien.
 Isengard est un groupe de power metal suédois.